een type pakhuis, zie: entrepot
het Stapelhuis (Brussel)